

Geografia 
 Francia
 Faucon – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Faucon-de-Barcelonnette – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Faucon-du-Caire – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra